Boqué (cidade)
 Boqué (prefeitura)
 Boqué (região)